De Peugeot Partner/Rifter is een bestelwagen en ludospace van het Franse automerk Peugeot. In Italië wordt de auto Peugeot Ranch genoemd. De Partner is ontworpen in samenwerking met Citroën; de versie van Citroën heet Berlingo. Zowel de Berlingo als de Partner hebben een cng en BEV (Battery electric vehicle) uitvoering.

Partner I (1996 - 2009)

De Partner werd in 1996 samen met de Citroën Berlingo gelanceerd op de Mondial de l'Automobile in Parijs. Zowel onderhuids als qua uiterlijk zijn beide bestelwagens aan elkaar gelijk. Enige verschillen zitten in het design van de lichtunits, andere bekleding binnen in de wagens en de optiepakketten die beide fabrikanten leverden. Samen met de Berlingo werd de Partner uitgeroepen tot Van of the Year 1997.

Facelift
Begin 2003 kreeg de Partner een facelift. De wagen kreeg een ander front met een nieuwe lichtpartij. Tegelijkertijd kwam Peugeot met de Escapade, een offroad variant met een hogere bodemvrijheid en een bodemplaat om de motor en aandrijving te beschermen. De versie Grande Escapade kreeg daarnaast een automatisch sperdifferentieel (75%).

Partner Electric
In de jaren '90 rustte Peugeot verschillende modellen uit met een elektrische aandrijving. Ze werden uitgerust met een gelijkstroommotor. Als tractiebatterij werd een Nikkel-cadmium-accu gebruikt.

Productieaantallen
Tot 2008 werden in heel Europa 570.000 stuks van de Partner verkocht. Daarmee was het de bestverkochte auto in zijn klasse. Na het verschijnen van de tweede generatie, bleef de eerste generatie nog tot 2009 in productie als de Partner Origin.

Partner II (2008 - 2018)

In 2008 kwam de tweede generatie van de Partner op de markt. De Ludospace-variant werd als Tepee verkocht. Deze Ludospace kreeg zwarte, kunststof bumpers om het uiterlijk op dat van een SUV te laten lijken.

De nieuwe Partner stond, net als de Berlingo, op dezelfde basis als de Citroën C4 en de Peugeot 308. Zowel de bestelwagen als de personenvariant waren in twee lengtes verkrijgbaar. De wielbasis van beide lengtes was gelijk.

Facelifts
In april 2012 werd de Partner uiterlijk en technisch gefacelift. De lichtunits werden ietwat afgerond en het logo werd op de motorkap aangebracht. De duurdere uitvoeringen kregen LED-dagrijverlichting. 

In 2015 kreeg de Partner een tweede facelift. Hierbij werd het front gelijkgetrokken met dat van andere Peugeots. Daarnaast werden een 7-inch multimediasysteem, City-remassistent, achteruitrijcamera en parkeersensoren als optie toegevoegd. De motoren werden aan de Euro-6 norm aangepast.

Partner Electric
In september 2014 werd een elektrische Partner geïntroduceerd. Deze was alleen in de bestelwagenversie beschikbaar.

Partner III (2018 - heden)

De derde generatie van de Peugeot Partner werd samen met de Berlingo onthuld op de Autosalon van Geneve. Deze generatie zal tevens verkocht worden als vijfde generatie van de Opel Combo, nadat Opel in 2017 is overgenomen door PSA. Eind 2019 zal, door het verlengde partnerschap, de tweede generatie van de Toyota Proace ook op deze basis geproduceerd worden. De Ludospace versie van de Partner wordt vanaf deze generatie als Rifter verkocht. Deze versies worden allemaal gebouwd in de PSA-fabriek in Vigo, Spanje

Tijdlijn modellen van Peugeot 

Bestelwagen
Partner